

Onomastica 
 Neill – variante del nome proprio di persona inglese, gaelico scozzese e irlandese maschile Neil

Persone 
 Áed Oirdnide mac Néill (...–...) – re irlandese di Ailech
 Alexander Sutherland Neill (1883-1973) – pedagogista scozzese
 Brian Ua Neill (...–1260) – re supremo d'Irlanda
 Edward Neill (1929-2001) – critico musicale italiano
 Eógan mac Néill (...–465) – re irlandese 
 James Neill (1860-1931) – attore e regista statunitense
 John R. Neill (1877-1943) – scrittore statunitense
 Lucas Neill (1978) – ex calciatore australiano
 Noel Neill (1920-2016) – attrice statunitense
 Richard Neill (1875-1970) – attore statunitense
 Roy William Neill (1887-1946) – regista, produttore cinematografico e sceneggiatore irlandese
 Sam Neill (1947) – attore neozelandese
 Stephen Neill (1900-1984) – teologo e biblista britannico
 Terry Neill (1942-2022) – allenatore di calcio ed ex calciatore nordirlandese
 Ve Neill (1951) – truccatrice statunitense

Storia di famiglia 
 Uí Néill – dinastie irlandese e scozzese che affermavano di discendere da Niall Noigiallach, re supremo d'Irlanda morto attorno al 405

Pagine correlate 
 O'Neill
 McNeill